АІС:
 АІС — група компаній «АІС», що працює на українському автомобільному ринку.
 АІС — автоматична ідентифікаційна система (, AIS) — у судноплавстві система, що служить для ідентифікації суден, їх габаритів, курсу та інших даних з використанням радіохвиль діапазону дуже високих частот УКХ.